В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Florida 1977, що проходив у рамках Туру WTA 1977, Мартіна Навратілова і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Кріс Еверт 6-4, 3-6, 6-4.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Бетті Стов (чемпіонки)
 Маргарет Корт /  Вірджинія Вейд (півфінал)

 Розмарі Казалс /  Кріс Еверт (фінал)
 Сью Баркер /  Енн Кійомура-Хаясі (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Florida